Устьянская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Устьянская волость (Кадниковский уезд) — в составе Вологодской губернии
 Устьянская волость (Канский уезд) — в составе Енисейской губернии
 Устьянская волость (Ольгопольский уезд) — в составе Подольской губернии